Дворе́ц Дедуши́цких — памятник архитектуры классицизма во Львове (Украина). Находится в центральной части города, на улице Театральной, 18.

Здание выстроено из кирпича, оштукатуренное, квадратное в плане, с внутренним двориком, трёхэтажное. Фасад расчленяют пилястры с цоколями, облицованными камнем. Центр фасада подчёркнут слабо выступающим ризалитом с четырьмя дорическими колоннами, завершенным треугольным фронтоном. Интересно решены скульптурные консоли балкона второго этажа.

Фундаменты и первый этаж здания относятся к концу XVIII века. В 1830 здание перестроил в духе классицизма архитектор В.Равский-старший. В нём располагались службы магистрата.

В 1868 году граф Владимир Дедушицкий купил это здание, в 1870 году открыл природоведческий музей, а в 1890 передал его в общественные руки. Ныне здесь располагается Государственный природоведческий музей НАН Украины, в котором собрано более 360 тысяч экспонатов.

С 1995 до 2011 в здании проводится капитальный ремонт.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Львова, Т.2, с. 84-86.
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Киев: Будивельник, 1983—1986. Том 3, с. 15.

Ссылки 
 Сайт Государственный природоведческий музей НАН Украины (анг./укр.)
 Ирина ЕГОРОВА, «День». Музей нашего роста

Достопримечательности Львова
Музеи Львова
Дедушицких
Дзедушицкие